Николай Иванович Неплюев:
 Неплюев, Николай Иванович (1731—1784) — вице-президент коммерц-коллегии, сенатор.
 Неплюев, Николай Иванович (1825—1890) — русский тайный советник, Черниговский губернский предводитель дворянства.